Wilhelm Maucher ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Maucher (Mineraloge) (1879–1930), deutscher Mineraloge
 Wilhelm Maucher (Friedenskämpfer) (1903–1993), deutscher Friedenskämpfer